Первая лига 2011/2012 годов () — 64-й сезон второй по значимости лиги Польши по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Первая лига 2011/2012 на 90minut.pl 
 Первая лига 2011/2012 на rsssf.com 

2011/2012
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2011 году
Спорт в Польше в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012